Houshang Moradi Kermani (né en 1944), éminent écrivain iranien
 Kazem Sami Kermani (1935-1988), homme politique iranien
 Khwaju Kermani (1280-1352), poète persan
 Mirza Reza Kermani (1854-1896), partisan de l'activiste politique musulman Jamal Al Dîn Al Afghani